(род. 1956) — французский футболист
 Девез — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
  — пещера во Франции, департамент Эро
  — река во Франции, приток Гаронны